Arthur Lee kan avse:
diplomaten Arthur Lee se: Arthur Lee (diplomat)
musikern Arthur Lee se: Arthur Lee (musiker)
 Arthur Lee, 1:e viscount Lee of Fareham